Хамонд има више значења:
 Хамонд (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Хамонд (Висконсин), град у америчкој савезној држави Висконсин
 Хамонд (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Хамонд (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Хамонд (Луизијана), град у америчкој савезној држави Луизијана
 Хамонд (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Ричард Хамонд